Алексе́й Спиридо́нов:
 Спиридонов, Алексей Александрович (род. 1988) — российский волейболист.
 Спиридонов, Алексей Иванович (1910—2000) — советский геоморфолог.
 Спиридонов, Алексей Михайлович (1909—1988) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Сахалинского, Амурского и Марийского обкомов ВКП(б)—КПСС.
 Спиридонов, Алексей Сергеевич (1903—1976) — советский инженер-конструктор ракетно-космической техники.
 Спиридонов, Алексей Сергеевич (1951—1998) — советский легкоатлет, метатель молота.